Hessische Landesausstellung steht für:

 Hessische Landesausstellung, Sonderausstellungen der staatlichen Museen aus Hessen
 Ausstellungen auf dem Hessentag